Чукандиро има више значења:

 Општина Чукандиро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чукандиро (Чукандиро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику